

Miejscowości w Polsce  
 Czermno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe 
 Czermno – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce 
 Czermno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Czermno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków

Zobacz też 
 Czermno-Kolonia
 Czermna